Dave Hill (gitarist), gitarist van de Britse band Slade
 Dave Hill (acteur), Brits acteur
 Dave Hill (golfer)
 Dave Hill (voetballer)